Verdade

Música 
 A Verdade (álbum) — álbum da banda portuguesa Mind da Gap
 Verdade, uma Ilusão — turnê da cantora brasileira Marisa Monte
 Verdade, uma Ilusão Tour 2012/2013 — álbum de vídeo e ao vivo da cantora brasileira Marisa Monte

Cinema e TV 
 Caso Verdade — série de televisão brasileira
 Verdade do Povo — programa televisivo brasileiro
 TV Verdade — canal de televisão brasileiro
 TV Verdade — programa de televisão brasileiro
 É Tudo Verdade — evento dedicado exclusivamente à cultura do documentário na América do Sul
 A Verdade (filme de 1960), com Brigitte Bardot, distribuído no Brasil como A Verdade
 Truth (filme), com Robert Redford e Cate Blanchett, exibido em Portugal como Verdade

Publicações 
 A Verdade (jornal) — jornal extinto de teor político-partidário de Portugal
 A Verdade (Moçambique) — semanário moçambicano
 A Verdade (revista) — primeiro periódico trotskista 
 Pravda — jornal extinto da Rússia

Outros 
 Verdade Divina, movimento religioso
 Verdade dos materiais, antigo conceito arquitetônico 
 Verdade lógica 
 Verdade por vacuidade, conceito matemático
 Verdade (religião)